Рудново — название населённых пунктов в России:

 Рудново — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Рудново — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Рудново — деревня в Новоржевском районе Псковской области.